В одиночному розряді тенісного турніру Internationaux de Strasbourg 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Радка Зрубакова здобула титул, у фіналі перемігши Рейчел Макквіллан 7-6, 7-6.

Сіяні гравчині 

 Юдіт Візнер (чвертьфінал)
 Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Сабін Аппельманс (2-ге коло)
 Лаура Гільдемейстер (чвертьфінал)

 Федеріка Бонсіньйорі (1-ше коло)
 Манон Боллеграф (1-ше коло)
 Мерседес Пас (1-ше коло)
 Сьюзен Слоун (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1991